Трухиљо () — град у северозападном делу Перуа у региону Ла Либертад.

Историја

Географија

Клима

Партнерски градови 
  Трухиљо
  Трухиљо
  Трухиљо
  Солт Лејк Сити
  Метепек
  Декејтур
  Темишвар

Извори

Спољашње везе 
 
 

Градови у Перуу